La Copa de Campeones de Europa 1971-72 fue la edición número 17 en la historia de la competición. Se disputó entre octubre de 1971 y mayo de 1972, con la participación inicial de 33 equipos, representantes de 32 federaciones nacionales diferentes.

La Real Asociación de Fútbol de los Países Bajos fue el único estamento con dos equipos representantes: El Sport Club Feijenoord como campeón de la liga neerlandesa y el Ajax de Ámsterdam como campeón de Europa de la temporada anterior.

La final, a partido único, tuvo lugar el 31 de mayo de 1972 en el Stadion Feijenoord de Róterdam, en Holanda, y en ella se enfrentaron el Ajax de Ámsterdam, vigente campeón y el Internazionale, con victoria por segundo año consecutivo del equipo neerlandés, por 2-0. Ese año el conjunto de Ámsterdam ganaría también la Eredivisie y la Copa de los Países Bajos, logrando el difícil triplete, siendo el primer equipo de los Países Bajos y el segundo en Europa en conseguirlo.

Ronda previa

Rondas siguientes

Final

Goleadores
Los máximos goleadores de la Copa de Campeones de Europa 1971-72 (excluyendo la llave de la ronda previa y el resultado original del partido Borussia Mönchengladbach-Inter de Milán, que fue finalmente anulado) fueron los siguientes:

Notas 

Temporadas de la Liga de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA